Охрімівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Охрімівська сільська рада — Запорізька область, Якимівський район
 Охрімівська сільська рада — Харківська область, Вовчанський район